Die Fußball-Bezirksklasse Ostpreußen 1934/35 war die zweite Spielzeit der zweitklassigen Fußball-Bezirksklasse Ostpreußen im Sportgau Ostpreußen. Die Bezirksklasse wurde erneut in vier Gruppen mit je sieben bis neun Mannschaften aufgeteilt. Da zur kommenden Spielzeit die feststehende Gauliga Ostpreußen aufgelöst wurden und stattdessen die Gauligisten in die Bezirksklassen wechselten, um jährlich die Teilnehmer an der Gauliga auszuspielen, gab es in dieser Saison keine Aufstiegsrunde der Bezirksmeister.

Bezirk I Königsberg 

|}

Bezirk II Gumbinnen 

|}

Bezirk III Allenstein 

|}

Bezirk IV Danzig-Marienwerder 

|}

Quellen 
 Deutscher Sportclub für Fußball-Statistiken: Fußball im baltischen Sportverband 1933/34 — 1944/45, Herausgeber: DSfFS e. V., Berlin 2018

1934
Fußballsaison 1934/35